Futbolnyj klub Veres Rivne (ukrajinsky: Футбольний клуб «Верес» Рівне) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Rovno.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Avanhard s kapacitou 20 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1957 – FK Kolchoznik Rovno (Futbolnyj klub Kolchoznik Rovno)
 1967 – FK Goryň Rovno (Futbolnyj klub Goryň Rovno)
 1972 – FK Avangard Rovno (Futbolnyj klub Avangard Rovno)
 1991 – FK Veres Rivne (Futbolnyj klub Veres Rivne)
 2011 – zánik
 2015 – obnovena činnost pod názvem FK Veres Rivne (Futbolnyj klub Veres Rivne)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1957